La digestion décrit différent processus de dégradation de la matière chez les organismes vivants:

 la digestion — dans les organismes vivants via l'appareil digestif ;
 la digestion humaine via l'appareil digestif humain ;
notamment:
digestion de l'amidon.

Par extension, aussi un processus industriel :

 la digestion anaérobie, appelée aussi méthanisation;
 digestion mésophile;
 la digestion aérobie;
comparaison entre la digestion aérobie et anaérobie;

Par extension:

 la digestion enzymatique
digestion (méthode d'extraction)
 la digestion acide des métaux
 la digestion du sable

Voir aussi 

 Digesteur